This Is Us může být:
 This Is Us (album) – album americké popové skupiny Backstreet Boys z roku 2005
 This Is Us (seriál) – americký televizní seriál z roku 2016
 One Direction 3D: This is Us – koncertní film britské popové skupiny One Direction z roku 2013